Sloboda kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Slabada, ort, Minsks voblast, 
 Sjtjorsy, ort, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar